Габріела Сабатіні була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Штеффі Граф виграла титул, перемігши у фіналі Мануелу Малєєву з рахунком 6–2, 6–0.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Штеффі Граф (переможниця)
  Пем Шрайвер (півфінал)
  Мануела Малєєва (фінал)
  Клаудія Коде-Кільш (чвертьфінал)
  Лорі Макніл (півфінал)
  Сільвія Ганіка (чвертьфінал)
  Сандра Чеккіні (чвертьфінал)
  Наталі Тозья (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1988 Brighton International Draw

Жінки, одиночний розряд
Одиночний розряд